Willamowen ist ein deutscher Ortsname:

 Willamowen, 1932 bis 1945 Wilhelmshof, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Wilamowo (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Willamowen, historischer Name von Jakunowken, 1938 bis 1945 Jakuhnen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Jakunówko im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen